Colera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Colera (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Colera (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar